Голосницький — прізвище.

Відомі носії 
 Голосницький Кирило Кирилович (. 1994) — російський регбіст.
 Голосницький Никанор Сергійович (1901-1980) — радянський і польський воєначальник, військовий розвідник.